«UDE» puede referirse a:

 Unión Democrática Española, organización suprapartidista española de oposición a la dictadura de Franco promovida por Juan Negrín; o

 Unix Desktop Environment, un entorno de escritorio para sistemas operativos basados en Unix.